Baltasar de Echave es el nombre por el cual se conoce a los siguientes pintores de la Familia Echave:

 Baltasar de Echave Orio (1558-1620), pintor manierista.
 Baltazar de Echave Ibía (1605-1644), apodado el Echave de los azules, pintor intimista.
 Baltasar de Echave Rioja (1632-1682).